Nothdurfter ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Nothdurfter (1940–2022), Südtiroler Archäologe
 Michael Nothdurfter (1961–1990), Südtiroler marxistischer Guerillero

Siehe auch:
 Nothdurft